Энрике Матеос Мансебо (15 июля 1934 года, Мадрид — 6 июля 2001 года, Севилья) по прозвищу «Фифиричи» — испанский футболист и тренер.

Игрок 
Энрике Матеос был слабо развит физически, что было его недостатком, но он компенсировал это техникой и уверенной игрой перед воротами. Он начал свою карьеру в «Боеттичер и Наварро», затем перешёл в «Реал Мадрид Кастилья», вторая команда мадридского «Реала». Его переход в первую команду состоялся в 1953 году, хотя он стал регулярно появляться на поле только в сезоне 1956/57, когда он был включён в основной состав первой команды. В том сезоне он забил 14 голов в 21 матче, это был его самый успешный сезон. Также его команда одержала победу в Кубке европейских чемпионов 1958/59, в чём Матеос сыграл большую роль. В четвертьфинале он открыл счёт на восьмой минуте в матче с «Винер Шпорт-Клуб», «Реал» выиграл с разгромным счётом 7:1. Также он на первой минуте игры открыл счёт в финальном матче с «Реймсом», во втором тайме преимущество закрепил Ди Стефано. С назначением его бывшего товарища по команде, Мигеля Муньоса, на пост главного тренера команда вскоре начала инициировать смену поколений, Матеос стал реже выходить на поле, и в 1961 году он завершил свой этап выступлений в составе испанского гранда. Он провёл три сезона в «Севилье», где дошёл до финала кубка в 1962 году, а затем продолжил карьеру в «Рекреативо», позднее — «Реал Бетис». После одного сезона в «Химнастика» (Торрелавега) он уехал за океан, где играл в Североамериканской футбольной лиге за «Кливленд Стокерс», там он стал одним из лучших игроков в лиге. В следующем году он перешёл в йоханнесбургский «Ист Лондон Юнайтед», бывший «Ист Лондон Селтик», где играл только три месяца. Его последним клубом стала команда из испанской терцеры «Толука Сантандер».

Тренер 
После возвращения в Испанию он тренировал две любительские команы: сначала «Фуэнкаррал», потом «Галактико Пегасо» (до 1976 года). Позднее он перешёл в «Кадис». При нём андалузийский клуб впервые в своей истории вышел в Примеру. После двух сезонов с командой он перешёл в «Депортиво Ла-Корунья», последний крупный клуб в его тренерской карьере.

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпионат Испании: 1954, 1955, 1957, 1958, 1961
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1960
 Обладатель Малого кубка мира 1952, 1956
 Обладатель Латинского кубка: 1955, 1957

Примечания

Ссылки 
 
 BDFutbol player profile
 BDFutbol coach profile
 NationalFootballTeams data
 Real Madrid biography 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Химнастика» Торрелавега
Игроки ФК «Кливленд Стокерс»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Кадис»
Тренеры ФК «Депортиво Ла-Корунья»